Thomas Dean (født 2. maj 2000) er en britisk svømmer.

Ved sommer-OL 2020 i Tokyo blev han olympiske mester i både 200 meter freestyle og 4x200 freestyle stafet.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Svømmere fra Storbritannien
Svømmere ved sommer-OL 2020
Olympiske mestre fra Storbritannien
Olympiske medaljevindere i svømning
Medaljevindere ved sommer-OL 2020